Ballesteros peut faire référence à :

Localités

 Ballesteros est le nom d'une municipalité de la Province de Cagayan aux Philippines.
 Ballesteros est une localité située dans la Province de Cordoba en Argentine.

Personnalités 
Ballesteros est un patronyme porté par :
 Chasty Ballesteros (née en 1981), actrice canadienne ;
 Enrique Ballesteros (1905-1969), footballeur uruguayen ;
 Francisco Ballesteros (1770-1832), général espagnol ;
 Horacio Ballesteros (né en 1944), footballeur argentin naturalisé péruvien ;
 María Ballesteros (née en 1981), actrice espagnole ;
 Miguel Ángel Ballesteros (né en 1996), coureur cycliste espagnol ;
 Roberto Alcântara Ballesteros (né en 1977), footballeur brésilien ;
 Sergio Ballesteros (né en 1975), footballeur espagnol ;
 Severiano Ballesteros (1957-2011), golfeur espagnol célèbre.

Voir aussi 
 
 

Ballesteros